Austin Berry (1971) – calciatore costaricano
 Austin Berry (1988) – calciatore statunitense